Ženská dvouhra AEGON Classic 2017 probíhala ve druhé polovině června 2017. Do singlové soutěže birminghamského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Madison Keysová, která se před rozehráním turnaje odhlásila pro poranění zápěstí. Rovněž tak ze soutěže odstoupila světová jednička Angelique Kerberová v důsledku obnoveného poranění harmstringů levého stehna.

Vítězkou se stala sedmá nasazená Češka Petra Kvitová, jež ve finále za 1.47 hodin zdolala 21letou Australanku a šampionku wimbledonské juniorky z roku 2011 Ashleigh Bartyovou, figurující na 77. místě žebříčku, po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–2. Z posledních osmnácti bodů duelu jich vyhrála sedmnáct.

V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní dvacátý singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí z travnatého povrchu. Od návratu po téměř půlroční neaktivitě způsobené řeznými zraněními levé ruky tak odehrála teprve druhý turnaj a třetí až sedmý soutěžní zápas.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2017
WTA Tour 2017